Cescau (Ariège)
Cescau (Pyrénées-Atlantiques)